Il singolare del torneo di tennis Brasil Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Veronika Martinek che ha battuto in finale Donna Faber 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Eva Švíglerová (quarti di finale)
 Beate Reinstadler (secondo turno)
 Catherine Mothes-Jobkel (quarti di finale)
 Mary Pierce (secondo turno)

 Veronika Martinek (campionessa)
 Assente
 Renata Baranski (primo turno)
 Donna Faber (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1990